Платформа 1509 км — пассажирская железнодорожная платформа в Крыму. Расположена между станциями Сирень и Верхнесадовая в Нахимовском районе Севастополя. Остановочный пункт электричек Севастопольского направления.

История

Описание 
Платформа расположена на примерно равном расстоянии от сёл Пироговка и Фронтовое, обслуживает также жителей села Холмовка Бахчисарайского района. Начальная и конечная точка пеших туристических маршрутов.

Примечания

Ссылки 
  Расписание пригородных поездов
 Крымское отделение Приднепровской железной дороги
 остановочный пункт 1509 км

Железнодорожные станции и платформы Севастополя